Back It Up (Cosmo Crew feat. Daisy Dee)
Back It Up (Caro Emerald)
Back It Up (Robin S)
Back It Up (Ron Trower Band)